Stena Hollandica ist ein mehrfach verwendeter Schiffsname

 2001 in Spanien gebautes RoPax-Fährschiff, siehe Stena Germanica (Schiff, 2001)
 2010 in Deutschland gebautes RoPax-Fährschiff, siehe RoPax 55